Чемпионат Узбекистана по футзалу 2015/2016 годов начался 19 октября 2015 года. В турнире принимают участие 10 команд.

Участники

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Плей-офф 
 Матчи проводились до двух побед одной из команд

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

Бомбардиры

Ссылки 
 Турнирная таблица чемпионата 2015/16
 Футзал. Высшая лига. «Алмалык» — чемпион Узбекистана

Чемпионат Узбекистана по мини-футболу
Спорт в Узбекистане в 2015 году
Спорт в Узбекистане в 2016 году
2015 год в мини-футболе
2016 год в мини-футболе